Sheila est un prénom féminin porté par de nombreuses personnalités. Il est utilisé en tant que nom de scène par :
 Sheila, nom de scène d'Annie Chancel, est une chanteuse française. 
 Sheila Jozi, est une chanteuse allemande.
 Sheila, chanson populaire de Tommy Roe sortie en 1962.

Chanson 
 Sheila (chanson)

Topographie 
 Tracadie-Sheila est une ancienne municipalité canadienne du comté de Gloucester, dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick.

Pour la liste des personnalités portant le prénom Sheila, voir la liste générée automatiquement.

Voir aussi
Xel-Ha